Comey ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Messinger Comey (1861–1933), US-amerikanischer Chemiker
 James B. Comey (* 1960), US-amerikanischer Jurist, ehemaliger FBI-Direktor
 Stephen Comey (* 1963), australischer Schauspieler